Соо (Каґошіма)
Повіт Соо